Sezon 2010 w ADAC GT Masters – czwarta edycja serii wyścigowej ADAC GT Masters. Sezon rozpoczął się 10 kwietnia na Motorsport Arena Oschersleben, a zakończył się 3 października na Motorsport Arena Oschersleben, po rozegraniu 14 rund.

Lista zgłoszeń

Kalendarz wyścigów

Klasyfikacja kierowców

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna strona ADAC GT Masters

2010
2010 w sportach motorowych
2010 w Niemczech
2010 w Holandii